A Fraternidade Dourada Rosa-Cruz, Fraternitas Aurea Rosicruciana, é uma sociedade secreta destinada a propagação do Rosacrucianismo Clássico do séc. XVII. Ficou conhecida primeiramente na Europa, com a publicação de três manifestos que se tornaram conhecidos no meio esotérico como, o Fama Fraternitatis, o Confessio Fraternitatis, e as Núpcias Alquímicas de Christian Rosenkreuz.

A Rosa-Cruz é a atual detentora da Sabedoria Antiga da Tradição Primordial, praticada nas Escolas de Mistérios do Egito Antigo. Esotéricamente a Rosa simboliza a evolução da Alma (Consciência) sobre o corpo físico (a Cruz), conduzindo o ser humano pela senda da evolução da alma sobre o corpo rumo à perfeição cósmica, a união da alma humana com o Espírito Divino Universal (Consciência Cósmica).

A Ordem Rosacruz, AMORC, é uma Organização Internacional de caráter místico-filosófico, que tem por missão despertar o potencial interior do ser humano, auxiliando-o em seu desenvolvimento, em espírito de Fraternidade, respeitando a Liberdade individual, dentro da Tradição e da Cultura Rosacruz.

Sociedades secretas